Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2020 de l'Open d'Australie qui est disputé du 20 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Les tenantes du titre, Samantha Stosur et Zhang Shuai, décident de ne pas défendre leur titre ensemble. L'Australienne s'inscrit avec sa compatriote Ellen Perez tandis que la Chinoise fait équipe avec Peng Shuai. Les deux paires sont éliminées dès le premier tour.
 La place de  mondiale en double est remise en jeu. En effet, l'actuelle leader du classement, Barbora Strýcová va devoir abandonner sa place à l'issue du tournoi au profit soit de sa partenaire Hsieh Su-wei, de Kristina Mladenovic ou d'Aryna Sabalenka qui peuvent toutes les 3 la détrôner.

Lauréates

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10 % par rapport à l'édition 2019.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2020
Tennis en Australie en 2020
Open Australie Double dames
Tennis en janvier 2020